Vilém V. Zbožný (29. září 1548 – 7. února 1626) byl bavorský vévoda panující v letech 1579 až 1597. Pocházel z dynastie Wittelsbachů, byl synem vévody Albrechta V. Bavorského a jeho manželky, rakouské arcivévodkyně Anny Habsburské.

Život 
Vilém byl rozhodným stoupencem protireformace. Svému bratrovi Arnoštovi zajistil roku 1583 úřad kolínského arcibiskupa, který poté zůstal v rukou Wittelsbachů po 180 let. Nekatolíci museli opustit Bavorsko. Vévoda ustanovil duchovní radu (Geistlicher Rat), které mu radila v teologických záležitostech a byla nezávislá na tajné radě. Duchovní rada dohlížela a ukázňovala katolický klér ve vévodství za pomoci pravidelných vizitací. Vydávala také certifikáty vévodským úředníkům, které zaznamenávaly jejich každoroční zpovědi a svaté přijímání. Zakládala katolické koleje s misionářskou a vzdělávací rolí, spravované relativně novými řády, především jezuity a kapucíny pro muže a uršulinkami pro ženy. Během jeho vlády také došlo k řadě poprav za honu na čarodějnice. Vilémova finanční podpora církevním projektům, zahrnujícím i misie mimo Bavorsko (např. až v Asii a Americe), velmi zatížila vévodskou pokladnu. Dne 15. října 1597 Vilém abdikoval ve prospěch svého syna Maxmiliána a zbytek svého života strávil v modlitbách a rozjímání v klášteře. Zemřel 7. února 1626 ve starém Schleißheimském zámku a byl pohřben v kostele svatého Michala v Mnichově. St. Michael's Church, Munich.

Manželství a potomci 
Vilém se oženil s Renatou, dcerou lotrinského vévody Františka I. Z manželství vzešlo 10 dětí:

 1. Kryštof (*/† 23. 1. 1570)
 2. Kristýna (23. 9. 1571 – 27. 4. 1580)
 3. Maxmilián I. (17. 4. 1573 Mnichov – 27. 9. 1651 Ingolstadt), vévoda bavorský od roku 1597 až do své smrti a od roku 1623 kurfiřt bavorský a falcký
 I. ⚭ 1595 Alžběta Lotrinská (9. 10. 1574 Nancy – 4. 1. 1635 Braunau am Inn)
 II. ⚭ 1635 Marie Anna Habsburská (13. 1. 1610 Štýrský Hradec – 25. 9. 1665 Mnichov)
 4. Marie Anna (8. 12. 1574 Mnichov – 8. 3. 1616 Štýrský Hradec)
 ⚭ 1600 Ferdinand II. Štýrský (9. 7. 1578 Štýrský Hradec – 15. 2. 1637 Vídeň), vévoda štýrský od roku 1590 až do své smrti a od roku 1619 císař římský, král český, uherský, chorvatský a arcivévoda rakouský
 5. Filip Vilém (22. 9. 1576 Mnichov – 18. 5. 1598 Dachau), kardinál, kníže-biskup v Řezně
 6. Ferdinand (6. 10. 1577 Mnichov – 13. 9. 1650 Arnsberg), kolínský arcibiskup-kurfiřt
 7. Eleonora Magdaléna (7. 10. 1578 – 18. 4. 1579)
 8. Karel (30. 5. 1580 – 27. 10. 1587)
 9. Albrecht VI. (26. 2. 1584 Mnichov – 5. 7. 1666 tamtéž), bavorsko-leuchtenberský vévoda
 ⚭ 1612 Mechtylda Leuchtenberská (24. 10. 1588 Vídeň – 1. 6. 1634 Laufen)
 10. Magdaléna (4. 7. 1587 Mnichov – 25. 9. 1628 Neuburg an der Donau)
 ⚭ 1613 Wolfgang Vilém Neuburský (4. 11. 1578 Neuburg an der Donau – 20. 3. 1653 Düsseldorf), falckrabě neuburský a vévoda z Bergu a Jülichu od roku 1614 až do své smrti

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bavorští vévodové
Wittelsbachové
Narození v roce 1548
Narození 29. září
Narození v Landshutu
Úmrtí v roce 1626
Úmrtí 7. února
Muži